Симау Мати Жуниор (; 23 июля 1988, Инхака, Мозамбик) — мозамбикский футболист, полузащитник. Выступал в сборной Мозамбики.

Карьера 
Начал футбольную карьеру в академии клуба «Ферровиариу ди Мапуту». В 2007 году перешёл в греческий клуб «Панатинаикос», за который сыграл 112 матчей в национальном первенстве.

19 июня 2012 года Симау перешёл в китайский клуб «Шаньдун Лунэн». Дебютировал за новый клуб 23 июня 2012 года в матче против клуба «Шанхай Шэньсинь». Забил единственный гол 5 августа 2012 года в матче против клуба «Цзянсу Сайнти» на 59-й минуте.

В марте 2013 года перешёл в испанский клуб «Леванте». Дебютировал в Примере 20 апреля 2013 года в матче против «Барселоны». Забил первый гол за «лягушек» 25 января 2014 года в матче против «Севильи» на 75-й минуте.

Статистика

Достижения 
 «Панатинаикос»
  Чемпионат Греции по футболу — 2009/10
 Обладатель Кубка Греции — 2009/10

Примечания

Ссылки 

Футболисты Мозамбика
Игроки сборной Мозамбика по футболу
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Шаньдун Тайшань»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Доха
Игроки ФК «Вегалта Сэндай»